María Margarita Vargas Santaella (Caracas, 21 de octubre de 1983), duquesa consorte de Anjou, es la pretendiente al título de Reina consorte de Francia, por su matrimonio con Luis Alfonso de Borbón, pretendiente legitimista al trono de Francia.

Biografía 
María Margarita, nació en Caracas, Venezuela, el 21 de octubre de 1983, hija de Víctor José Vargas Irausquín, quien era propietario del Banco Occidental del Descuento, y Carmen Leonor Santaella Tellería. Vargas es descendiente del conqusitador español Alonso de Ojeda.

María Margarita cursó la educación secundaria en el Colegio Merici de las Madres Ursulinas, y después se licenció en 2002 en Pedagogía en la Universidad Metropolitana de Caracas. También participó como jinete en competencias hípicas.

Vida personal y familiar 
[[Archivo:France_moderne.svg|izquierda|miniaturadeimagen|90x107px|Armas de Luis Alfonso de Borbón como jefe de la Casa de Borbón de Francia.<ref>Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 1988, Prince Henri d'Orléans, JCP 89.II.21213Sur le port des armes pleines. Attendu que les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble ; qu'il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille, et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même ;Attendu que les armes en litige, constituées de n'ont été celles de France qu'autant que régnait l'aîné de la Maison de Bourbon à laquelle elles appartiennent - qu'elles sont devenues emblèmes privés à l'avènement du roi Louis-Philippe ; Attendu que selon les anciennes coutumes, les armes pleines étaient réservées aux aînés, les cadets devant introduire une brisure dans leur blason ; qu'ainsi, les princes de la Maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, portaient, y compris le roi Louis-Philippe, les armes des Bourbons avec un lambel (brisure) d'argent ; ... que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d'un usage ouvert et constant des Bourbons d'Espagne depuis plus de cent ans... Par ces motifs, le Tribunal, - déclare irrecevable Henri d'Orléans en ses demandes d'interdiction de port de titre et d'armoiries, ainsi que Ferdinand de Bourbon-Siciles et Sixte-Henri de Bourbon-Parme en leur intervention ; laisse au demandeur et aux intervenants la charge des dépens. Confirmé par la Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1989, appel de TGI Paris 21.12.1988 ; D.90, I.R. 4 ; JCP 90.II.21460 ; GP 08.03.1990</ref>]]
En la boda de su hermana María Victoria conoció a Luis Alfonso de Borbón, pretendiente legitimista al trono de Francia. El 6 de noviembre de 2004, contrajeron matrimonio en la República Dominicana. Inicialmente se estanlecieron en Venezula trabajando con su suegro en 2005 como vicepresidente internacional del BOD. Tienen cuatro hijos:

 Eugenia de Borbón, nacida el 5 de marzo de 2007 en Miami (Florida)
 Luis de Borbón, duque de Borgoña, nacido el 28 de mayo de 2010 en Nueva York
 Alfonso de Borbón, duque de Berry, nacido el 28 de mayo de 2010 en Nueva York
 Enrique de Borbón y Vargas, duque de Turena, nacido el 1 de febrero de 2019 en Nueva York

En 2010 la pareja se fueron a residir a España, dos años después el 28 de marzo crearon su propia empresa en Inglaterra la sociedad Mella Limited. En abril Luis Alfonso de Borbón se convirtió en accionista único de Mella Limited que luego compró la sociedad española Emporio 2012 SL, que luego le cambiaron el nombre por Borvar Inversiones SL.«  » 
María Margarita participa en actividades solidarias para la Cruz Roja y también para la Orden de Malta, de la cual es dama. En 2012 obtuvo la nacionalidad francesa. Los legitimistas la consideran como reina de Francia en el caso de que se restituyese la monarquía. También es la madrina del XIX Regimiento de Ingenieros, con sede en Besançon por ser duquesa de Anjou.

 Controversias
A la edad de 23 años Margarita Vargas era propietaria de la empresa Layla Assets Corp'' que fue creada el 11 de junio de 2007 en Panamá, nueve días más tarde el 20 de junio, aperturó una cuenta a nombre de la sociedad Layla Assets Corp en la entidad financiera Credit Suisse que pertenece a Credit Suisse Group ubicada en Suiza, información que fue abierta en 2015 cuando se investigaba  la Lista Falciani en ese momento tenía una cuenta que superaba los 1.3 millones de dólares, la información pertenece a la investigación periodística Suisse secrets, que luego esta cuenta sería cerrada en 2017. A través de  Borvar Inversiones SL registraron ingresos entre 2014 y 2017 por 7.15 millones de euros. respecto al origen de los fondos, el portavoz especificó que "todos ellos proceden de los emolumentos de Luis Alfonso de Borbón correspondientes a su trabajo en el grupo financiero Banco Occidental de Descuento" desde Venezuela-

Ancestros

Referencias 

Caraqueñas
Duquesas de Anjou
Damas de la Orden de Malta
Católicos de Venezuela